Михайловка () — село в Сынжерейском районе Молдавии. Наряду с сёлами Препелица, Клишкауцы и Шестачь входит в состав коммуны Препелица.

История 
Село Михайловка было впервые засвидетельствовано документально 5 января 1890 года.

На этой территории археологи обнаружили следы человеческого поселения, возникшего около 3 500-2 500 лет до н.э. Другое поселение датировано 1300-1000 гг. до н.э. На ее селище найдены следы сгоревших домов и домашняя утварь бронзовой эпохи.

Нынешнее село названо по имени помещика Михаила Огановича, который в начале XX века владел в этой зоне и в Дрэгэнешть 1.298 десятинами земли. В 1910 году в селе насчитывалось 76 дворов с 144 жителями.

В советский период в Михайловке было организовано коллективное хозяйство «К. Ворошилов», которое через некоторое время было объединено с колхозом села Препелица, а жители Михайловки образовали бригаду в его составе.

Храм села празднуется 21 ноября – день святых архангелов Михаила и Гавриила.

География 
Село расположено на высоте 68 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Михайловка проживает 803 человека (397 мужчин, 406 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Сынжерейского района